Kanton Roubaix-1
 Kanton Roubaix-2
 Kanton Roubaix-Nord (voormalig kanton)
 Kanton Roubaix-Est (voormalig kanton)
 Kanton Roubaix-Ouest (voormalig kanton)
 Kanton Roubaix-Centre (voormalig kanton)